Punk Goes Pop 2 — восьмой сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 10 марта 2009 года. Альбом состоит из каверов различных поп-панк и пост-хардкор групп на песни исполнителей поп-музыки. В хит-парадах сборник достиг 15 позиции в Top Internet Albums и 2 в Top Independent Albums.. В чарте Billboard 200 он дебютировал на 15 позиции, и уже в первую неделю была продана 21 тысяча копий данной пластинки.

Песня «…Baby One More Time» также присутствует в первом сборнике Punk Goes Pop, но в исполнении группы Nicotine.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2009 года
Сборники на английском языке